Ленгерих може бити:

 Ленгерих (Емсланд), општина у њемачкој савезној држави Доња Саксонија у округу Емсланд.
 Ленгерих (Вестфален), општина у њемачкој савезној држави Северна Рајна-Вестфалија у округу Штајнфурт.